1964 Голяма награда на Германия е 12-о за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 2 август 1964 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия